Az emberölések statisztikája országok szerint cikk az egy évre jutó szándékos gyilkosságok arány- és nagyságszámait mutatja a világ országaiban az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) statisztikái alapján.

Országonként
Szándékos gyilkosságok áldozatai országonként

Rendezhető táblázat:

Kontinensenként
A legutóbbi évek (2010-es évek második fele) alapján készült megközelítő statisztika:

Jegyzetek

Források

Gyilkosságok
Országlisták